6. Светско рукометно првенство је одржано од 12. јануара до 21. јануара 1967. у Шведској. Учествовало је укупно 16 екипа. Светску титулу је освојила репрезентација Чехословачке, која је у финалу са 14:11 победила Данску. Бронзану медаљу је освојила репрезентација Румуније.

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д 

Утакмице за пласман 5—8 места 
Четири поражена тима у четвртфиналу су играла утакмице за пласман од 5 до 8 места.

Финална фаза 
Два најбоља тима из сваке групе су се пласирала у четвртфинале.

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Информације на страници todor66.com

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Шведској
Рукомет у 1967.